Ravnjak Edwards
 Vojna zrakoplovna baza Edwards
 Edwards AFB (Kalifornija)
 Edwards (prezime)